Оза́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Ліможа, 55 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 633 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1280,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Озанс на сайті французького Національного інституту географії
 Озанс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Озанс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез